Юрмала — международный шахматный турнир, проводился Шахматной федерацией Латвийской ССР и администрацией курорта Юрмала с 1978 года. Всего состоялось 4 турнира (1978—1987); все соревнования выиграли советские шахматисты.

Победители турнира

Литература 
 

Международные соревнования по шахматам в СССР
Спортивные соревнования в Юрмале
Спорт в Латвии в 1978 году
Международные соревнования по шахматам в Латвии
Появились в 1978 году в СССР
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1978 года
Исчезли в 1987 году
Появились в 1970-е годы в Латвии